Ве́псское национа́льное се́льское поселе́ние () — муниципальное образование в Бабаевском муниципальном районе Вологодской области. Административный центр — деревня Тимошино.

География 
Расположено на северо-востоке района. Граничит:
 на западе с Пяжозерским сельским поселением,
 на юге с Борисовским и Пожарским сельскими поселениями,
 на востоке с Панинским и Шольским сельскими поселениями Белозерского района,
 на севере с Анхимовским и Коштугским сельскими поселениями Вытегорского района.

По территории муниципального образования протекают реки Пондолка, Саржручей, Большая Сепатка, Ивода, Надка, Глушица, Кьярда, Шогда, Маслянка, Моткич.

История 
Вепсское национальное сельское поселение было образовано 13 апреля 2009 года в результате объединения Тимошинского, Куйского национального вепсского и Комоневского сельских поселений. Эти сельские поселения, в свою очередь, были образованы 1 июня 2006 года в составе бывших одноимённых сельсоветов.

До 2011 года на территории поселения отсутствовала сотовая связь.

Население 
На данной территории компактно проживают вепсы, общая численность которых в пределах бывшего Куйского национального сельского поселения составляла 200 человек (45,5 % населения).

Культура 
С 1989 года в разных деревнях поселения регулярно проводится межрегиональный фестиваль вепсской культуры «Древо жизни» ().

В поселении регулярно работают фольклорно-этнографические, археологические, архитектурные экспедиции из ВГПУ, Петрозаводской академии наук, Кадуйского, Череповецкого, Бабаевского центров традиционной народной культуры. В 2004 году был открыт Куйский музей вепсской культуры.

Состав 
В состав сельского поселения входят 39 деревень:

Деревни с ОКАТО, начинающимся на 19 205 828, ранее входили в состав Комоневского сельского поселения, 19 205 832 — Куйского национального вепсского поселения, 19 205 864 — Тимошинского сельского поселения.

Источники 

Сельские поселения Вологодской области
Вепсы
Национальные районы и сельсоветы
Муниципальные образования Бабаевского района